A Síugró-világkupa 2003–2004-es szezonjának végeredménye:

Síugró-világkupa
siugras
siugras